Fabrizio del Monte (Latina, 5 de dezembro de 1980) é um piloto italiano de automobilismo que foi test-driver da Minardi e correu na Champ Car em 2005.

(key)

 
 
 
 

Pilotos de automóvel da Itália
Pilotos da Champ Car
Naturais de Latina (Lácio)